Лазако́вич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лазакович, Николай Викторович (1954—2017) — белорусский учёный, доктор физико-математических наук, профессор кафедры функционального анализа.
 Лазакович, Тамара Васильевна (1954—1992) — советская гимнастка.